Исчезающий язык — язык, который находится в опасности выхода из употребления, потому что он имеет несколько сохранившихся говорящих. Если он теряет всех говорящих, то язык считается вымершим. ЮНЕСКО выделяет 4 угрозы в языках:
 Уязвимая: Большинство детей говорят на языке, но он может быть ограничен определённым доменом (например, дома).
 Определённая: Дети больше не учат язык как родной в семье.
 Строгая: На языке говорят бабушки и дедушки и старшее поколение. В то время, как родители могут понять язык, но не говорят с детьми или между собой.
 Угроза исчезновения: Самые молодые говорящие бабушки, дедушки и взрослые говорят на языке частично и нечасто.
 Всего в мире насчитывается 473 исчезающих языка.

Примечания

Ссылки 
 Больше о вымирающих языках

Вымирающие языки
Языки Папуа — Новой Гвинеи
Списки языков